Henri Poupon, (1884 - 1953) un acteur français.
 Martine Poupon (1965 - ), une lutteuse française.
 Philippe Poupon (1954 - ), un navigateur français.
 René Poupon (1902-1994), écrivain français, auteur de roman populaire.
 Roger Poupon (1888 - 1976), un as de l'aviation française.
 Jacques Poupon (1920 - 1992), un prêtre catholique français.

Voir aussi 
 Grey Poupon, une marque de moutarde de Dijon.